Porumboiu ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Porumboiu (* 1950), rumänischer Fußballschiedsrichter, Geschäftsmann und Vereinsmäzen
 Corneliu Porumboiu (* 1975), rumänischer Filmregisseur